Nabesna steht für:

 Nabesna River, Fluss in Alaska
 Nabesna-Gletscher, Gletscher in Alaska
 Nabesna (Alaska), Bergwerkssiedlung in Alaska
 Nabesna Road, eine Straße in den Wrangell-St.-Elias-Nationalpark, Alaska